Mary Gray puede referirse a:

 Mary W. Gray (1939), matemática estadounidense.
 Mary Tenney Gray (1833-1904), editora, filántropa y sufragista estadounidense.
 Mary Gray, antropóloga estadounidense e investigadora de Microsoft.
 Mary Gray Peck, periodista y sufragista estadounidense.
 Mary Gray (1854-1941), activista socialista inglesa, fundadora de la primera Escuela Dominical Socialista.
 Mary Gray-Reeves (1962), tercera y actual obispo de la Diócesis Episcopal de El Camino Real.

 Nombre de nacimiento de Elizabeth Stuart Phelps Ward (1844-1911), escritoras feministas e intelectual estadounidense.
 Uno de los nombres artísticos de Gilda Gray  (1901-1959), bailarina y actriz polaca.
 Mary Gray (colina),  cerro que es parte de las Montañas Sperrin de Reino Unido.